Plaats in Indonesië
 Tuwi Buya (Darul Makmur), een plaats in het bestuurlijke gebied Nagan Raya in de provincie Atjeh
 Tuwi Buya (Panton Reu), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Barat in de provincie Atjeh